Васи́лий Афана́сьевич Го́голь-Яно́вский (при рождении Яно́вский; 1777, хутор Купчинский, Малороссийская губерния — 31 марта 1825, Кибинцы, Миргородский уезд, Полтавская губерния) — украинский и русский поэт, драматург, театральный деятель; чиновник Российской империи. Отец Николая Васильевича Гоголя.

Биография 
Происходил из старинного рода Гоголей-Яновских. По преданию один из его предков, Остап Гоголь, прославился как казацкий полковник и гетман Правобережной Украины. Прадед и дед Василия Афанасьевича были священниками. В семинарии, а затем в Киевской духовной академии обучался и отец Василия Афанасий Демьянович, но он, отказавшись от духовной карьеры, служил в Генеральной войсковой канцелярии в должности полкового писаря и вышел в отставку в чине секунд-майора. Афанасий Демьянович, будучи человеком образованным (владел русским, украинским, латинским, греческим, немецким и польским языками), сумел приобрести к 1792 году дворянство и сменил родовую фамилию «Яновский» на дворянскую «Гоголь-Яновский». Несмотря на официальную фамилию, во многих документах, упоминалась только вторая её половина. Например, в метрической книге Спасо-Преображенской церкви местечка Великие Сорочинцы Миргородского повета Полтавской губернии содержится следующая запись: «Марта 20. У помещика Василия Яновского родился сын Николай и окрещен 22-го».

Его общественное положение было закреплено женитьбой на дочери бунчукового товарища С. С. Лизогуба. С одной стороны Лизогуб был зятем переяславского полковника Василия Танского, с другой стороны приходился внуком гетману Скоропадскому и, получив в наследство богатые земельные наделы, принадлежал к верхушке киевского общества. В приданое за женой Афанасий Гоголь-Яновский приобрёл несколько десятков крестьянских дворов, в которых, по ведомости 1782 года, насчитывалось 268 крепостных.

Согласно семейной традиции Василий обучался в Полтавской славянской семинарии. Некоторое время служил по почтовому ведомству, затем был поветовым хорунжим в миргородском земском суде. Вышел в отставку в 1821 году в чине коллежского асессора и удалился в собственное имение Васильевку (Яновщина), чтобы посвятить себя хозяйству.

Василий Афанасьевич был дружен с Дмитрием Прокофьевичем Трощинским, министром и членом Государственного совета, дальним родственником Гоголей-Яновских. По выходе в отставку, Трощинский поселился в своём поместье Кибинцы. Василий Гоголь-Яновский в 1812—1825 годах был директором и актёром домашнего театра Трощинского, для которого написал (между 1822—1825 годами) несколько водевилей из украинского народного быта и сказок. До нас дошёл только «Простак, или Хитрость женщины, перехитренная солдатом» (опубликована в журнале «Основа», 1862). О содержании водевиля «Собака-овца» сохранились воспоминания современников. Василий Гоголь писал также стихи на русском и украинском языках.

Василий Гоголь-Яновский дружил с Котляревским, Капнистом, знал Гнедича, Нарежного. Александр Данилевский отмечал, что Василий Гоголь был «бесподобный рассказчик».

Семья 
Жена: Косяровская Мария Ивановна.

Дети:
 Николай (1809—1852)
 Иван (1810—1819)
 Мария (1811—1844)
 Анна (1821—1893)
 Елизавета (1823—1864)
 Ольга (1825—1907)

Произведения 
 Собака-Вивця // Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 1. — 1856. — С. 15-16.
 Простакъ, или хитрость женщины, перехитренная солдатомъ // Основа. — 1862. — № 2. — С. 19-43.

Примечания

Ссылки 
 Простак, или Хитрость женщины, перехитренная солдатом

Николай Гоголь
Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Украинские писатели
Русские писатели XIX века
Писатели России XIX века
Коллежские асессоры
Василий Афанасьевич